

Красноярська сільська рада — сільське поселення, Ілецький район, Оренбурзька область
 Красноярська сільська рада — сільське поселення, Поспіліхинський район, Алтайський край
 Красноярська сільська рада — сільське поселення, Сєверний район, Оренбурзька область
 Красноярська сільська рада — сільське поселення, Совєтський район, Алтайський край
 Красноярська сільська рада — сільське поселення, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Красноярська сільська рада — сільське поселення, Топчихинський район, Алтайський край
 Красноярська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан
 Красноярська сільська рада — сільське поселення, Усть-Пристанський район, Алтайський край

Красноярська сільська рада — колишня сільська рада, Чорноморський район, АР Крим

Див. також 
 Красноярівська сільська рада